«Варя́г» (, «Северянин», «Норманн») — художественный исторический фильм американского режиссёра Роберта Эггерса совместного производства США и Великобритании.
Сюжет кинокартины основан на легенде об Амлете, главные роли исполнили Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Клас Банг. Съёмки проходили с августа по декабрь 2020 года в различных местах Северной Ирландии и Республики Ирландия.

Мировая премьера «Варяга» состоялась 28 марта 2022 года в Стокгольме. 22 апреля кинокомпания Focus Features выпустила картину в театральный прокат в США. Фильм не окупился в прокате, но получил высокие оценки критиков.

Сюжет 
Сценарий фильма основан на скандинавских легендах, которые легли в основу сказания об Амледе/Гамлете и трагедии Уильяма Шекспира. Действие картины начинается в 895 году. Конунг острова Храфнси Аурвандил возвращается домой из далёкого похода и воссоединяется с семьёй — женой Герудой и сыном-подростком Амлетом. Однако уже на следующее утро конунга убивает его брат Фьёльнир. Амлет, на глазах у которого всё это происходит, спасается бегством и клянётся отомстить: «Я отомщу за тебя, отец! Я спасу тебя, мама! Я убью тебя, Фьёльнир!».

Мальчика подбирают викинги и воспитывают как берсерка. Спустя много лет, во время набега на Русь, Амлет встречает провидицу в храме Святовита; провидица предсказывает, что Амлет скоро отомстит Фьёльниру. Он выдаёт себя за раба и добирается до Исландии, где живёт Фьёльнир, изгнанный из своего королевства Харальдом Прекрасноволосым. В пути Амлет встречает славянскую женщину по имени Ольга, которая утверждает, что она колдунья. Фьёльнир покупает обоих; выясняется, что он женат на Геруде, которая родила ему сына Гуннара.

Однажды ночью Амлет встречает колдуна, который способствует духовному диалогу между Амлетом и покойным Хеймиром, убитым Фьёльниром. Затем он рассказывает Амлету о Драугре, волшебном мече у врат Хель. Амлет входит в курган и получает клинок, сразившись с нежитью — обитателем кургана. На следующий день Амлета выбирают для участия в игре в кнатликр против другой фермы. Игра становится жестокой, и Гуннар едва не погибает, но Амлет спасает его. В награду взрослый сын Фьёльнира, Торир, дает ему обязанности надсмотрщика и позволяет выбрать женщину.

Во время вечернего празднования Амлет и Ольга занимаются сексом; они обещают вместе победить Фьёльнира. Амлет убивает нескольких людей Фьёльнира, а Ольга подмешивает в их еду мухомор, сильный галлюциноген. В результате возникшего хаоса Амлету удается проникнуть в дом Фьёльнира. Он встречает свою мать, которая рассказывает, что изначально была угнана в рабство, а зачатие Амлета произошло в результате изнасилования. Она рассказывает, что хотела смерти Аурвандиля и Амлета; она пытается соблазнить Амлета, но безуспешно. Разгневанный Амлет убивает Торира и похищает его сердце.

Гудрун раскрывает Фьёльниру истинную сущность Амлета и призывает его убить. Фьёльнир угрожает убить Ольгу, но Амлет предлагает обменять жизнь Ольги на сердце Торира. После жестокого избиения Амлет освобождается от своих оков благодаря стае воронов. Ольга спасает Амлета, и они спасаются на лодке на Оркнейские острова. Амлет получает видение, где узнаёт, что Ольга беременна близнецами, один из которых станет Девой-королевой, предсказанной Провидицей. Боясь, что его дети никогда не будут в безопасности, Амлет решает убить своего дядю и прыгает за борт, несмотря на уговоры Ольги.

Вернувшись на ферму, Амлет освобождает рабов и убивает большую часть людей Фьёльнира. Во время поисков Фьёльнира на Амлета нападает его мать и он пронзает её сердце. Гуннар нападает на Амлета и наносит ему несколько ударов в спину, после чего Амлет убивает его. Фьёльнир, обнаружив, что его жена и сын мертвы, велит Амлету встретиться с ним у врат Хель — кратера вулкана Гекла, чтобы разрешить конфликт с помощью хольмганга. У вулкана Амлет и Фьёльнир вступают в ожесточенный бой на мечах; Фьёльнир обезглавлен, а Амлет смертельно ранен. Когда Амлет лежит при смерти, он видит в будущем Ольгу, обнимающую их детей-близнецов, а затем появляется валькирия, чтобы пронести его через ворота Валхаллы.

В ролях 

 Александр Скарсгард — Амлет, принц викингов
 Оскар Новак — Амлет в детстве
 Николь Кидман — королева Гудрун, мать Амлета
 Итан Хоук — король Аурвандил, отец Амлета
 Клас Банг — Фьёльнир, брат Аурвандила
 Аня Тейлор-Джой — Ольга из Берёзового леса, славянская колдунья
 Уиллем Дефо — Хеймир
 Бьорк — прорицательница
 Хафтор Бьёрнссон — Торфинн
 Ральф Айнесон — капитан Володимир
 Ингвар Эггерт Сигурдссон — ведьмак
 Мюррей МакАртур — Хакон Железнобородый
 Кейт Дики — Халльдора

Производство и релиз 
Проект был анонсирован в октябре 2019 года. Режиссёр Роберт Эггерс написал сценарий фильма совместно с исландским поэтом Сьоном Сигурдссоном, а основные роли достались Александру Скарсгарду, Николь Кидман, Уиллему Дефо, Итану Хоуку, Ане Тейлор-Джой. Бюджет составил примерно 80 миллионов долларов. В отличие от предыдущих фильмов Эггерса «Ведьма» и «Маяк», камерных и малобюджетных драм с ограниченным набором персонажей, «Варяг» стал масштабным проектом, претендовавшим на большой коммерческий успех.

Изначально Эггерс хотел, чтобы герои «Варяга» говорили исключительно на мёртвых языках — древнескандинавском и древнеславянском. Позже он отказался от этой идеи, оставив мёртвые языки только в сценах, связанных с ритуалами. Работа над фильмом началась в октябре 2019 года; съёмки стартовали в Белфасте в марте 2020 года, вскоре были приостановлены из-за пандемии коронавируса, но в августе возобновились. Тогда же стало известно, что к проекту присоединилась певица Бьорк, которая получила роль славянской ведьмы. Основные съемки, шедшие в ряде мест Республики Ирландия и Ольстера, завершились в начале декабря 2020 года, но летом 2021 года был переснят финал (предположительно из-за неоднозначных отзывов после тестового показа).

20 декабря 2021 года появился первый трейлер картины. Премьерный показ «Варяга» состоялся 28 марта 2022 года в Стокгольме. Выход фильма в прокат, намеченный на 8 апреля 2022 года, состоялся 22 апреля. Премьера в России была запланирована на 28 апреля, но её отменили.

Восприятие 
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 90% на основе 345 рецензий, со средней оценкой 7,7/10. По мнению критиков сайта, «кровавая эпопея мести и захватывающее дух визуальное чудо, „Варяг“ показывает, что режиссер Роберт Эггерс расширяет свои рамки, не жертвуя при этом своим фирменным стилем». Metacritic присвоил фильму средневзвешенный балл 82 из 100 на основе 60 критиков, что свидетельствует о «всеобщем признании».

Оператор Джарин Блашке, участвовавший в съёмках «Варяга», ещё во время работы над фильмом рассказал в одном из интервью, что это будет масштабная, мрачная и жестокая картина. Фильм оказался в числе самых ожидаемых новинок 2022 года.

Максимальную оценку, 100 баллов, поставила ему Кларис Лаури из The Independent со словами: «Тратить столько денег на авторскую историческую эпопею в то время, когда исторические эпопеи отошли на второй план — большой риск. Но как же восхитителен этот риск». Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм «ужасно жестокой, нигилистической и беспорядочной историей о бесконечном круговороте насилия, о выборе между любовью к друзьям и ненавистью к врагам, который, как выясняется, вообще невозможен, и о нити судьбы, по которой сочится восхитительный яд мужественности». «Это совершенно невероятная история с несколькими эпичными картинами пылающего космоса, — констатировал Брэдшоу. — Я не мог отвести взгляд».

Обозреватель Variety Питер Дебрюж отметил, что «никто, кроме Эггерса, не смог бы переосмыслить „Гамлета“ подобным образом»; при этом, по мнению критика, «Варягу» не достаёт «элемента неожиданности», так что фильм остаётся всего лишь интересным дополнением классического сюжета. Рецензент журнала «Мир фантастики» назвал «Варяга» «детальным, захватывающим, гипнотизирующим и при этом демонстративно архаичным» фильмом, проведя параллели с «Апокалипсисом» Мела Гибсона и «Безумным Максом: Дорогой ярости» Джорджа Миллера.

Другие рецензенты отмечают высокий уровень операторской работы, качественное воссоздание эпохи. Сам Эггерс охарактеризовал «Варяга» как смесь «Андрея Рублёва» и «Конана-варвара».

Фильм не окупился в прокате. Эггерс заявил, что в дальнейшем вернётся к камерным проектам; это может быть связано как с чрезмерной трудоёмкостью съёмок масштабной картины, так и с тем, что после провала «Варяга» режиссёру будет сложнее получить большой бюджет.

Примечания 

Фильмы Роберта Эггерса
Фильмы о мести
Фильмы о викингах
Фильмы Regency Enterprises
Фильмы Focus Features
Исторические фильмы США
Исторические фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2022 года
Фильмы США 2022 года
Исторические фильмы о X веке